Манагадзе — грузинская фамилия.

Известные носители:
 Манагадзе, Лаврентий (1949—2019) — академик АН Грузии.
 Манагадзе, Нодар Шотаевич (1943—2006) — грузинский кинорежиссёр.
 Манагадзе, Шота Ильич (1903—1977) — советский кинорежиссёр.